Kosel peut faire référence à :

Kosel, village de la République de Macédoine, situé dans la municipalité d'Ohrid ;
Kosel, ville de Schleswig-Holstein en Allemagne ;
Kosel, village dépendant de la commune de Niesky en Saxe (Allemagne) ;
 Kosel, nom allemand de la ville de Kędzierzyn-Koźle en Pologne ;

Homonymie de toponyme